Säynätsaari kan syfta på följande platser:

Finland 

 Säynätsaari (ö i Mellersta Finland, Äänekoski), 
 Säynätsaari (ö i Mellersta Finland, Saarijärvi-Viitasaari, lat 62,70, long 25,16), 
 Säynätsaari (ö i Södra Savolax, S:t Michel), 
 Säynätsaari (ö i Mellersta Finland, Jyväskylä), 
 Säynätsaari (ö i Mellersta Finland, Saarijärvi-Viitasaari, lat 63,25, long 25,20), 
 Säynätsaari (ö i Södra Karelen), Imatra, 
 Säynätsaari (ö i Södra Savolax, Pieksämäki), 

Robotskapade Finlandförgreningar